Corpus Inscriptionum Latinarum, obra de referència de col·lecció d'epigrafia llatina
 Corpo Italiano di Liberazione, cos d'exèrcit que participà en la resistència italiana durant la Segona Guerra Mundial
 Common Intermediate Language, llenguatge de programació de baix nivell usat a Microsoft .NET